Peçonha
Hera Venenosa
Aloe venenosa
Terminologia náutica - em náutica, "venenosa" é como é conhecida a tinta que protege as embarcações

Desambiguação